Tasiemiec bąblowcowy wielojamowy, tasiemiec wielojamowy, bąblowiec wielojamowy (Echinococcus multilocularis) – gatunek tasiemca, pasożytującego w jelicie cienkim lisa, rzadziej psa i kota. Człowiek może być żywicielem pośrednim tego gatunku; uważa się, że E. multilocularis jest najbardziej patogennym ze wszystkich tasiemców pasożytniczych dla ludzi. Wywoływana przez niego echinokokoza wielokomorowa ma cechy choroby nowotworowej. W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. tasiemiec bąblowcowy wielojamowy został uznany za jednego z dwóch najgroźniejszych pasożytów niebezpiecznych dla ludzi.

Charakterystyka 
Do jego żywicieli pośrednich należą gryzonie. Żywicielami ostatecznymi są głównie lisy rude i polarne, ale również jenoty, wilki, rysie. Rzadko zdarza się, że ten pasożyt atakuje koty lub psy. U ludzi wywołuje bąblowicę wielojamową. Tasiemiec ten mierzy około 2 mm. Najstarsze człony tych tasiemców zawierają od 200 do 600 jaj.. Jego skoleks posiada haki. Strobila E. multilocularis mierzy od 3 do 5 proglotydów.

Bibliografia

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Taeniidae
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1863 roku